Duma kan syfta på:

 Duma –  lagstiftande församling 
 Duma (distrikt), ett distrikt i Syrien
 Duma, Syrien – en stad i Syrien
 Duma (episk sång), en sångform i ukrainsk folkkultur
 Duma (växter), ett släkte slideväxter
 Duma, Kongo-Kinshasa, en flod i Kongo-Kinshasa